Bassikounou hat folgende Bedeutungen:

 Bassikounou (Stadt), Stadt in Mauretanien
 Bassikounou (Département), Verwaltungseinheit in Mauretanien
 Bassikounou (Meteorit)